Keith Jerome Gumbs (Karebia, 11 de setembro de 1972) é um ex-futebolista são-cristovense que atuava como atacante.

Carreira 
A carreira de Gumbs começou no seu país natal, em 1989, quando tinha apenas 17 anos, jogando pelo Newtown United, alcançando fama de goleador, marcando 196 gols em 189 partidas.

Esse sucesso em São Cristóvão e Neves rendeu um contrato com o Twente, mas não atuou em nenhuma partida pelo clube holandês; da mesma forma, não participou de nenhum jogo do Oldham Athletic. 

Em 1998, após sair do Oldham, Gumbs foi para Portugal assinar contrato com o Felgueiras, mas também não rendeu o esperado. Jogou também no Panionios da Grécia por um curto período, em 1999. No mesmo ano foi contratado pelo Sturm Graz, mas não disputou partidas pelo clube austríaco, e também teve passagem apagada pelo Hull City, regressando ao Caribe em 2000. Mas em vez de voltar ao país natal, foi para Trinidad e Tobago defender o San Juan Jabloteh, reerguendo sua carreira: em uma temporada, foram 38 partidas e 22 gols marcados.

Em 2001, Gumbs foi contratado pelo Palmeiras, tornando-se o primeiro jogador são-cristovense a jogar em uma equipe brasileira, e também o primeiro a marcar gols: em oito partidas foram três tentos assinalados.

Mudança para a Ásia 
Após sair do Palmeiras, Gumbs se mudou para a Ásia, mais precisamente para Hong Kong, onde jogou pelo Happy Valley. Atuaria 59 vezes e marcaria 41 gols com a camisa dos Fishballs. Em 2003 viajou à Malásia, após ser contratado pelo Sabah, onde também teve passagem marcante (48 jogos, 21 gols)

Gumbs retornaria a Hong Kong em 2004 para atuar pelo Kitchee, e novamente foi bem-sucedido:  marcou 37 gols em 56 partidas, até 2007, quando deixou a equipe para viajar à Indonésia, onde está até hoje, defendendo o Sriwijaya, onde é considerado ídolo pela torcida da equipe de Palembang.

Seleção 
Gumbs defende a Seleção São-Cristovense de Futebol desde 1989, tendo participado de três Eliminatórias para Copa do Mundo da FIFA (1998 2002 e 2006). Desde então, participou de 131 partidas, marcando 47 gols.

Títulos

Com o Happy Valley 
  Liga da Primeira Divisão de Hong Kong: 1 (2002-03)

Com o Kitchee SC
  Copa de Hong Kong: 2 (2005-06, 2006-07)
  Hong Kong Senior Shield: 1 (2005-06)

Com o Sriwijaya 
  Liga Super Indonesia: 2 (2007–08) e (2011-2012)
  Copa da Indonésia: 3 (2007–08, 2008–09, 2009-10)
  Indonesian Community Shield: 1 (2010)

Ligações externas 
  Site oficial de Keith Gumbs

Naturais de Basseterre
Futebolistas de São Cristóvão e Neves
Futebolistas do FC Panionios GSS
Futebolistas do Futebol Clube de Felgueiras
Futebolistas do Hull City A.F.C.
Futebolistas do Oldham Athletic A.F.C.
Futebolistas do SK Sturm Graz
Futebolistas do FC Twente
Futebolistas da Sociedade Esportiva Palmeiras
Futebolistas do Kitchee SC